

Села:
 Залужжя — Вітебська область, Бешенковицький район
 Залужжя — Вітебська область, Шумілінський район

Села:
 Залужжя — Вінницька область, Теплицький район
 Залужжя — Волинська область, Володимирський район
 Залужжя — Закарпатська область, Мукачівський район
 Залужжя — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Залужжя — Львівська область, Львівський район
 Залужжя — Львівська область, Яворівський район
 Залужжя — Рівненська область, Дубенський район
 Залужжя — Рівненська область, Сарненський район
 Залужжя — Тернопільська область, Бережанська міська громада
 Залужжя — Тернопільська область, Збаразька міська громада
 Залужжя — Тернопільська область, Кременецький район
 Залужжя — Хмельницька область, Білогірський район

Див. також 
 Залужє